Вита́лий Алекса́ндрович Еро́шкин (18 апреля 1928, Яшпатрово, Козьмодемьянский кантон, Марийская автономная область, СССР — 1 октября 2016, Йошкар-Ола, Марий Эл, Россия) — марийский советский и российский деятель науки, учёный-, , литератор, партийный работник, член Союза журналистов СССР с 1966 года. Доктор исторических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Марийской АССР (1988). Отличник народного образования РСФСР (1980). Член КПСС.

Биография 
Родился в крестьянской семье. В 1941 году окончил Кузнецовскую семилетнюю школу ныне Горномарийского района Марий Эл, затем учился в Виловатовской средней школе Горномарийского района. Окончил подготовительные курсы МГПИ им. Н. Крупской и сам институт в 1949 году. В 1949—1953 годах — учитель истории в Кужмарской средней школе Звениговского района Марийской АССР, в 1953—1954 годах — заведующий Звениговским РОНО.

В 1954—1957 годах — инструктор отдела школ и вузов Марийского обкома КПСС. В 1959 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Затем заочно учился в аспирантуре при Горьковском государственном университете, где успешно защитил кандидатскую диссертацию. С 1959 по 1962 годы — заместитель министра просвещения Марийской АССР, в 1962—1964 годах — председатель Марийского обкома Профсоюза работников просвещения, в 1964—1967 годах — инструктор Марийского обкома КПСС.

С 1967 года — в МГПИ им. Н. К. Крупской: ассистент и старший преподаватель кафедры истории КПСС, декан подготовительного отделения института, доцент кафедры истории КПСС, заведующий кафедрами истории КПСС, политической истории и истории и этнологии (1979—1998). Доктор исторических наук (1993). В 1998—2001 годах — профессор кафедры истории и экономической теории МГПИ.

Умер 1 октября 2016 года в Йошкар-Оле.

Литературная деятельность 
Писать начал с конца 1950-х годов. В эти годы в газете «Марий коммуна» выходили его рассказы «Кыдалыштда, машинӓвлӓ» («Ездите, машины», 1957), «Пӹсӹ сӹнзӓвлӓ» («Зоркие глаза», 1958).

Разножанровый автор (рассказы, повести, сказки, стихи, песни, воспоминания, документальные очерки). Несколько книг издал в Марийском книжном издательстве. Его произведения публикуются в горномарийском журнале «У сем» и коллективных литературно-художественных изданиях.

Основные литературные произведения 
Далее представлен список основных литературных произведений В. Ерошкина на марийском и русском языке:

 Оратиэм : шайыштмаш // Якшар кӹцкӓн ломбы. — Йошкар-Ола, 1974. — С. 17—22.
 На их долю выпало счастье: документальные очерки. — Йошкар-Ола, 1976. — 96 с.
 Че-Пе : шайыштмаш // Патыр курым: Кырык мары антологи. — Йошкар-Ола, 1980. — С. 127—136.
 Яратетгӹнь…: пьеса // У сем. — 1994. № 3. С. 81—121.
 Изи мӱкш: лыдышвлӓ [Пчёлка: стихи]. — Йошкар-Ола, 1995. — 20 с.
 Тум дон Пӹзӹлмӹ: ямак [Дуб и Рябина: сказка]. — Йошкар-Ола, 1997. — 20 с.
 Вырсын тетявлӓжӹ: шайыштмашвлӓ, повесть [Дети войны: рассказы и повесть]. — Йошкар-Ола, 2005. — 160 с.
 Ӹлӹмӓшӹн шановлӓжӹ: повесть // У сем. — 2003. — № 2. С. 107—125; № 4. — С. 89—118; 2004. — № 1. — С. 69—92; № 2. — С. 77—103; № 3. — С. 23—55.

Литература о жизни и творчестве 
Список литературы о жизни и творчестве В. А. Ерошкина:
 Айплатов Г. Н., Иванов А. Ерошкин Виталий Александрович // Марийский археографический вестник. — 1988. — № 8. — С. 245—249.
 Ерошкин В. Первая ступенька в моём жизненном пути // Сила: приложение к газете «Ленинский путь». — 1990. — № 21. — 23 декабря.
 Хлебников А. Наш юбиляр // Учитель. — 1993. — № 13. — 15 апреля.
 Егоров Н. Шаноан корнышты // У сем. — 1998. — № 1. — С. 124—128.
 Айплатов Г. Н., Иванов А. Кычалме корно. Тӱвыргӧ саска: В. Ерошкинлан 70 ий // Марий Эл. — 1998. — 18 апрель.
 Апакаев П. Ӓнгӹрвуй солан лӹмлӹ эргӹжӹ // У сем. — 2003. — № 2. — С. 100—106.

Звания и награды 
 Заслуженный деятель науки Марийской АССР (1988)
 Отличник народного образования РСФСР (1980)
 Член Союза журналистов СССР (1966)
 Медаль «Ветеран труда»
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Марийской АССР (1978)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Mari-Lab. Виталий Ерошкин
 Марийский государственный университет. Серия «Материалы в библиографии учёных МарГУ»
 
 

Писатели Марий Эл
Члены КПСС